«Да будет свет» — название ряда фильмов:
 «Да будет свет» () — американская короткометражная драма режиссёра Уильяма Бертрама (1915).
 «Да будет свет» () — американский документальный фильм режиссёра Джона Хьюстона (1946). 
 «Да будет свет» () — британский фильм режиссёра Питера Де Норманвилля. Премия BAFTA (1970).
 «Да будет свет» () — французская фантастическая комедия режиссёра Артура Жоффе. Номинация на премию «Сезар» (1999).
 «Да будет свет» () — британский телевизионный документальный фильм режиссёра Тима Кёрби (2008).
 «Да будет свет» () — американский фильм режиссёра и исполнителя главной роли Кевина Сорбо (2017).